Newfane kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Newfane (New York)
Newfane (Vermont)